Příjmení Juřica nosí více významných osobností:

 Emmanuel Juřica (1867–???) – český římskokatolický kněz a teolog
 Leon Juřica (1935–2014) – český hudební skladatel a pedagog
 Lubomír Juřica (* 1956) – český fotbalista, útočník